

Persone 
 Antonio Savastano (1948-1991) – tenore italiano
 Giuseppe Savastano (1961-1982) – carabiniere italiano, Medaglia d'oro al valor militare
 Mauro Savastano (1997) – calciatore olandese

Personaggi immaginari 
 Gennaro Savastano – personaggio di Gomorra - La serie
 Pietro Savastano – personaggio di Gomorra - La serie
 Immacolata Savastano – personaggio di Gomorra - La serie